Revenga ist der Familienname folgender Personen:
 José Rafael Revenga (1786–1852), venezolanischer Journalist und Anhänger Simón Bolívars
 Luis Revenga (geb. 1941), spanischer Filmregisseur und -produzent
 Matilde Revenga (1902–1980), spanische Opernsängerin (Sopran)